Ка́рла Маранго́ни (, , Павия, Италия — , там же) — итальянская гимнастка. На летних Олимпийских играх 1928 года в возрасте 12 лет и 269 дней стала обладательницей серебряной медали в командном первенстве в составе итальянской сборной, которая была первой медалью для спортсменок страны на Олимпийских играх. На январь 2018 года являлась последним живущим призёром Олимпийских игр 1920-х годов и одним из старейших живущих призёров Олимпийских игр.

Несмотря на свой юный возраст, Марангони не была самой молодой в команде Италии. Луиджине Джавотти было 11 лет и 301 день (самый юный призёр Олимпийских игр среди женщин с известным возрастом), а Инес Верчези — 12 лет и 216 дней. Все трое входят в десятку самых юных призёров в истории Игр.

Скончалась 18 января 2018 года на 103-м году жизни. До 17 марта 2023 года была рекордсменкой по продолжительности жизни среди всех женщин-призёров Олимпийских игр (несколько мужчин были старше, чем Марангони). Также Марангони является рекордсменкой по прожитым годам после получения олимпийской медали (89). Примечательно, что в том же командном первенстве гимнасток на Играх 1928 года чемпионкой стала нидерландка Али ван ден Бос, которая также прожила более 101 года (18 января 1902 — 16 июля 2003) и до 2022 года занимала первое место среди женщин-чемпионов по продолжительности жизни.

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр, доживших до 100 лет

Примечания

Ссылки 
 Clara Marangoni’s profile at databaseOlympics

Гимнасты Италии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1928 года
Столетние долгожительницы Италии